Byline steht für

 Bylina, ein mittelalterliches russisches Heldenlied
 Byline, englisches Wort für eine Verfasserzeile